

Geografia 
 Sudan – stato dell'Africa
 Sudan del Sud – stato dell'Africa
 Sudan – regione dell'Africa
 Sudan Anglo-Egiziano – antico protettorato britannico-egiziano, corrispondente agli attuali Sudan e Sudan del Sud
 Sudan francese – antica colonia francese, corrispondente all'attuale Mali
 Sudan – città della contea di Lamb, Texas, Stati Uniti d'America

Altro 
 Sudan – l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio della sua sottospecie
 Sudan – bevanda coreana
 Sudan Airways – compagnia aerea sudanese